Fiehler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Fiehler (1890–1969), deutscher Kunstmaler, Liederdichter und Pazifist
 Heinrich Fiehler (1858–1945), baptistischer Geistlicher
 Karl Fiehler (1895–1969), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Reinhard Fiehler (* 1949), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Fiehler (1889–1941), deutscher Schriftsteller und politischer Aktivist